ТДК — многозначная аббревиатура:
 ТДК — твердоэлектролитный анализатор кислорода в дымовых газах
 ТДК — «Телевизионный дамский клуб»
 ТДК — телеуправляемый диагностический комплекс
 ТДК — территориальный дорожный комитет
 ТДК — торгово-деловой комплекс
 ТДК — торгово-досуговый комплекс
 ТДК — транспортно-дорожный комплекс
 ТДК — турнир дворовых команд

Корабли 
 ТДК — танкодесантный корабль
 ТДК — транспортно-десантный корабль
 ТДК — тяжелый десантный корабль

См. также 
 ТДКА — турбодетандер-компрессорный агрегат
 ТДКС — трансформатор диодно-каскадный строчный
 TDK